Однопалатное Собрание Республики () является законодательным органом Мозамбика.

В нынешнем парламенте насчитывается 250 членов, которые избираются непосредственно через систему пропорционального представительства партийных списков. Срок полномочий собрания — 5 лет. Партии должны получить не менее пяти процентов голосов на национальном уровне, чтобы получить парламентское представительство. В парламенте представлены три партии: ФРЕЛИМО, РЕНАМО и Демократическое движение Мозамбика. После выборов депутаты РЕНАМО отказались вступить в должность, поскольку партия заявила, что выборы были сфальсифицированы, но они возобновили свои обязанности в феврале 2015 года.

Результаты последних выборов

Примечания 

Государственное устройство Мозамбика
Политика Мозамбика
Мозамбик
Право Мозамбика